А́уце (, Īle, Aucupe, Auces upīte, Aucīte) — река в Латвии. Течёт по территории Добельского, Елгавского, Ауцского и Терветского краёв. Левый приток нижнего течения Свете.

Длина реки составляет 86 км. Площадь водосборного бассейна равняется 308 км² (по другим данным — 309 км). Объём годового стока — 0,053 км³. Уклон — 1,1 м/км, падение — 94 м.

Вытекает из озера Лиелауцес с северо-восточной стороны на высоте 100,8 м над уровнем моря.

Нижнее течение реки зарегулировано и канализировано. Раньше основное течение было отведено в Берзе, впадая в неё справа в 2 км от устья. В 1971 году возле устья устроили польдер, а Ауце была перенаправлена в Свете по новому каналу.

Примечания 

Притоки Свете
Реки Добельского края
Реки Елгавского края
Реки Ауцского края
Реки Терветского края
Ливберзская волость
Аурская волость
Кримунская волость
Пенкульская волость
Бенская волость
Ильская волость
Лиелауцская волость
Терветская волость
Глудская волость
Залениекская волость